Lally-Tollendal ist der Familienname folgender Personen:

 Gérard de Lally-Tollendal (1751–1830), französischer Politiker
 Thomas Arthur de Lally-Tollendal (1702–1766), französischer General